La Formula Renault 3.5 Series 2013 est la neuvième saison de ce championnat, discipline reine des World Series by Renault.

Repères de débuts de saison 

Système de points

Ce système d'attribution des points est utilisé pour chaque course du championnat.

Nouveautés
 Le championnat retourne à Monza (comme en 2011) ;
 Les manches de Silverstone et du Nürburgring disparaissent du calendrier ;
 La manche du Red Bull Ring fait son apparition au calendrier.

Engagés

Calendrier de la saison 2013 

Les courses sont disputées dans le cadre des World Series by Renault ainsi qu'en support des Superstars Series (Championnat d'Italie des voitures de tourisme) et du Grand Prix de Monaco de Formule 1.

Déroulement de la saison et faits marquants du championnat

Résultats de la saison 2013

Classement saison 2013

Classement des pilotes

Classement des équipes

Notes et références

Articles connexes 
Championnat du monde de Formule 1 2013
Championnat de GP2 Series 2013
Eurocup Formula Renault 2.0 2013

Lien externe 
 

Championnat de Formule Renault
Sport automobile en 2013